Paladilhe är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Dominique Paladilhe (född 1921), fransk skriftställare
 Émile Paladilhe (1844–1926), fransk komponist och pianist